Carbon Hill désigne les lieux suivants aux États-Unis :

 Carbon Hill, une ville du comté de Walker en Alabama.
 Carbon Hill, un village du comté de Grundy dans l'Illinois.
 , une communauté non-incorporée et une census-designated place du comté de Hocking en Ohio.